Jeanne de Naples est le nom donné à plusieurs princesses  reines ou reines consorts de Naples :
Jeanne de Tarente (1297-1323), reine consort d'Arménie, fille de Philippe Ier de Tarente et de Thamar Ange Comnène.
Jeanne  de Naples (1326-1382), reine de Naples et comtesse de Provence, fille de Charles de Calabre, duc de Calabre, et de Marie de Valois.
Jeanne de Durazzo (1344-1387), duchesse de Durazzo, fille de Charles de Durazzo et de Marie de Calabre.
Jeanne II de Naples (1373-1435), reine de Naples, fille de Charles III de Naples, roi de Naples et de Hongrie, et de Marguerite de Durazzo.
Jeanne d'Aragon (1454-1517), reine consort de Naples, fille de Jean II d'Aragon, roi d'Aragon, de Majorque, de Valence et de Sicile, et de Jeanne Enríquez, mariée à Ferdinand  de Naples, roi de Naples.
Jeanne de Naples (1478-1518), reine consort de Naples, fille de la précédente, mariée à Ferdinand II de Naples, roi de Naples.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique